Apple River peut désigner les lieux suivants : 

 Canada :
 , une communauté en Nouvelle-Écosse.
 , l'aéroport d'.

 États-Unis :
 Apple River, un village du comté de Jo Daviess en Illinois.
 , un affluent du fleuve du Mississippi, dans l'Illinois.
 , une ville du comté de Polk dans le Wisconsin.
 , un affluent de la rivière Sainte-Croix, dans le Wisconsin.